MKC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Downtown, Kansas City (Missouri), Stati Uniti
 mkc – codice ISO 639-3 della lingua siliput
MKC – Maggiolino Kaefer Club Italia  – www.maggiolino.it